Комба — многозначный термин.

 Комба (организация) — подпольная организация французского движения Сопротивления, которая была создана осенью 1940 года.

Фамилия
Известные носители:

 Комба, Жан-Клод (1856—1926) — католический прелат, миссионер, епископ Нагасаки.
 Комба, Пауль (род. 1926) — итальянско-американский астроном и первооткрыватель астероидов.